Il singolare del torneo di tennis Dublin Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paolo Canè che ha battuto in finale Jeremy Bates 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Martin Damm (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (secondo turno)
 Jeremy Bates (finale)
 Marcos Górriz (primo turno)

 Dirk Dier (semifinali)
 Jörn Renzenbrink (secondo turno)
 Arne Thoms (secondo turno)
 Karol Kučera (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dublin Challenger 1993